MND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Medina (Colombia)